Winona – legendarna indiańska księżniczka
Miejscowości w USA:
 Winona – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Winona – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Winona – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Montgomery
 Winona – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Winona – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage
 Winona – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Smith
 Winona – miasto w stanie Arizona
Gminy w USA:
 Winona (ang. Winona Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Winona (ang. Winona Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
 Winona (ang. Winona Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Winona (ang. Winona Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Winona (ang. Winona County) – w stanie Minnesota